Saga může být:

 Saga (786–842) – 52. japonský císař (809–823)
 Saga (Saga) – japonské město, hlavní město prefektury Saga na ostrově Kjúšú
 Prefektura Saga – jedna ze 47 japonských prefektur
 Saga (hudební skupina) – kanadská progresivně rocková skupina
 Saga (příjmení) – příjmení osob

podobné články
 Sága (rozcestník)

Externí odkazy